Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki
 Towarzystwo Przyjaciół Opola
 The Polish Observer – tygodnik polonijny
 Peroksydaza tarczycowa